Les Élections régionales de 1949 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 1949) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1949
Basse-Autriche
Octobre 1949